Gåsskärs ören kan syfta på följande platser:

Finland 

 Gåsskärs ören, Gustavs, Egentliga Finland, 
 Gåsskärs ören, Houtskär, Åboland, 

Robotskapade Finlandförgreningar